Godkowo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Elbląski
 Godkowo (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente